Конвой №3719 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у липні 1943-го. 

Пунктом призначення конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Вихідним пунктом став розташований у Токійській затоці порт Йокосука (саме звідси традиційно вирушала більшість конвоїв на Трук). 

До складу конвою увійшли водяний транспорти «Асакадзе-Мару» і «Кеншин-Мару», тоді як ескорт забезпечував есмінець «Ікадзучі».

Загін вирушив з порту 19 липня 1943-го. Його маршрут пролягав через кілька традиційних районів патрулювання американських підводних човнів, які зазвичай діяли поблизу східного узбережжя Японського архіпелагу, біля островів Огасавара та на підходах до Труку. Втім, на цей раз конвой №3719 зміг прослідувати без інцидентів та 29 липня прибув на Трук.

Примітки 

3719